Universidade Federal da Bahia ili jednostavno UFBA je najstarije sveučilište u Salvador, Bahia, Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Brazilska sveučilišta